Chreščatyk – strada principale di Kiev, Ucraina
 Chreščatyk – stazione della Metropolitana di Kiev sulla Linea Svjatošyns'ko-Brovars'ka
 Parco Chreščatyk – parco cittadino sulle sponde del fiume Dnepr a Kiev